Ibrahima Gueye (Roma, Italia; 25 de abril de 2008) es un actor italiano conocido por su interpretación a Momo en la película dramática producida por Netflix The Life Ahead.
Hombres
Nacidos en 2008
Musulmanes de Italia